WDUQ peut faire référence à :
 , station de radio de Benwood, ville de l'État américain de Virginie-Occidentale ;
 WDUQ, ancien indicatif, de 1949 à 2011, de la station de radio publique américaine WESA, basée à Pittsburgh.